Szydłowo (gemeente in powiat Mławski)
 Szydłowo (gemeente in powiat Pilski)
 Szydłowo (Mazovië)
 Szydłowo (powiat Pilski)